Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wismilak International 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 12. bis 13. September 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Nusa Dua